Meum alatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Henri Ernest Baillon. Meum alatum ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
alatum